Un pendulaire peut désigner :
 un pendulaire, un aéronef ultra-léger motorisé (ULM) ou un planeur ultra léger à motorisation auxiliaire (PULMA) qui se pilote par déplacement du centre de gravité ;
 un pendulaire, une personne qui utilise un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail (ce régionalisme est utilisé, entre autres, en Suisse).
 un train pendulaire, un train conçu pour s'incliner dans les courbes.